Wells Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Wells Airport (Michigan)
 Wells Airport (Nebraska)
 Wells Airport (Virginia)